Pierre Deval (1758-1829), jeune de langues, drogman et consul de France ;
 Pierre Deval (1897-1993), peintre français.